Färjestaden (Öland), plaats op het Zweedse eiland Öland.
 Färjestaden (Ekerö), plaats in de Zweedse gemeente Ekerö.